Chacopata peut désigner :

Toponymes

Chacopata : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Cruz Salmerón Acosta dans l'État de Sucre ;
 Chacopata : capitale de la paroisse civile de Chacopata de la municipalité de Cruz Salmerón Acosta dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme